Тропосферная радиосвязь — вид радиосвязи, основанный на явлении переизлучения электромагнитных импульсов в физически неоднородной тропосфере при распространении в ней радиоволн. Передача данных происходит в диапазоне дециметровых и сантиметровых радиоволн.

Физическое обоснование процесса 

Электрическая неоднородность тропосферы (точнее — неоднородность её диэлектрической проницаемости) объясняется случайными местными изменениями характеристик среды распространения сигналов: давления, температуры, влажности воздуха, и т. д. Также на процесс влияет закономерное уменьшение значений перечисленных величин с увеличением расстояния от поверхности Земли. Переизлучение энергии наблюдается в области пересечения диаграмм (векторов) направленности передающей и приёмной антенн. Переизлучение происходит на высоте до 10—15 км в зависимости от широты. В канале тропосферной связи также присутствует многолучевой характер распространения.

История разработки 
Эффект загоризонтного (более 30 км) распространения радиосигналов был установлен и подтверждён в 50-е годы XX века. В 1954 году началась постройка первой военной тропосферной линии в Канаде для ПВО США. В дальнейшем она получила название линия Дью.

В противовес, в СССР, в 1956 году была создана тропосферная станция Лодка (Р-122). Последующие разработки и модификации были направлены на увеличение пропускной способности, обеспечения дуплексной связи, увеличение дальности распространения сигнала.

В сентябре 2022 года холдинг "РосЭлектроника" начал выпуск загоризонтной станции "Гроза" для гражданского рынка. Станция способна передавать данные со скоростью 25 Мбит/сек в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/сек в режиме радиорелейной связи на расстояние до 210 километров в условиях сложного рельефа местности.

Перспективные станции связи могут переключаться между тропосферным и спутниковым режимом

Техническая реализация 

В силу особенности пути прохождения радиосигнала тропосферную связь обычно используют как дальнюю радиосвязь — расстояние между приёмником и передатчиком составляет до 500 километров. Тропосферные станции обеспечивают скорость передачи данных, достаточную для автоматизации управления радиопередающим оборудованием.

Концепции развития 
Теоретически могут применяться малогабаритные станции тропосферной связи, обеспечивающие передачу сигналов на расстояние до 150 км. При использовании сигналов OFDM, COFDM и технологии MIMO с высокой долей вероятности могут быть обеспечены скорости передачи данных в несколько десятков Мбит/с.

См. также 
 Радиорелейная связь

Примечания

Литература 
 Дальняя тропосферная радиосвязь, М., 1968. Давыденко Ю. И.
 Дальняя тропосферная связь, М., 1968. А. И. Калинин.

Радиосвязь